Hunde peut désigner :
les Hunde, un peuple de la République démocratique du Congo
le hunde, leur langue